Lepsius ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Peter Lepsius (1775–1853), deutscher Historiker, Schriftsteller, Beamter und Politiker
 Karl Richard Lepsius (auch Richard Lepsius; 1810–1884), deutscher Ägyptologe
 Bernhard Lepsius (1854–1934), deutscher Chemiker und Manager
 Reinhold Lepsius (1857–1922), deutscher Maler

 Johannes Lepsius (1858–1926), deutscher Theologe und Orientalist
 Manfred Aschke-Lepsius (* 1950), deutscher Jurist, siehe Manfred Aschke
 Mario Rainer Lepsius (1928–2014), deutscher Soziologe
 Oliver Lepsius (* 1964), deutscher Rechtswissenschaftler
 Renate Lepsius (1927–2004), deutsche Politikerin (SPD)
 Sabine Lepsius (1864–1942), deutsche Malerin

Lepsius steht für:
 (55733) Lepsius, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Lepsius-Alphabet, ein Standardalphabet

Siehe auch:
 Lipsius